Az OB I/B a magyar férfi vízilabda-bajnokság másodosztálya, hivatalos nevén: Országos bajnokság I/B (OB I/B), mely a Magyar Vízilabda-szövetség által szervezett vízilabda-versenysorozat. Az első helyezett feljut az OB I-be, helyére kiesik az élvonal utolsó helyezettje. Az utolsó helyen végző csapat kiesik az OB II-be, helyére feljut a harmadosztály bajnoka.

A másodosztályú bajnokságot először 1922-ben rendezték meg, melyben eleinte csak budapesti csapatok indultak. A vidékiek részére 1921-től 1928-ig külön bajnokságot rendeztek (az utolsó évben két csapat közvetlenül fel is jutott az első osztályba), 1929-től kezdve már egységes országos bajnokság volt. 1931-ben és 1932-ben, majd 1935-től 1954-ig több területi csoportban (egy budapesti és néhány vidéki) rendezték a bajnokságot, majd a csoportgyőztesek játszottak (kupa- vagy körmérkőzéses rendszerben) az országos másodosztályú bajnoki címért.

Feljutás: OB I

Kiesés: OB II

Részt vevő csapatok

A 2018–2019-es szezonban szereplő csapatok

Az eddigi érmesek

Források 
Népsport, Nemzeti Sport, Sporthírlap
A magyar sport az eredmények tükrében, A magyar sport évkönyve, Magyar Sportévkönyv
Sport-évkönyv, Magyar Sport-Almanach
Pánczél Lajos: A magyar vizipóló története, 1934
dr. Somóczi Lóránt: A vízilabdajáték, 1977
A Magyar Úszószövetség évkönyve
Magyar Vízilabda-szövetség – Bajnokságok
MAFC Vízilabda Szakosztály
A NEPTUN VSC története

Magyar vízilabda-bajnokságok